Šimun peut faire référence à :

Personnalités

Nom de famille 

  (ca. 1460-1536), Croatian nobleman
  (1889-1977) Croatian rower
  (1835-1910) Croatian Roman Catholic priest
  (1902-1945) Croatian veterinarian
 , Dalmatian politician

Prénom 
Šimun est un prénom masculin croate équivalent à Simon. Il peut faire référence à :
 , joueur slovaque de hockey sur glace,
 , rappeur croate mieux connu sous le nom de Target.

Voir aussi